Селявщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Селявщина — агрогородок в Россонском районе Витебской области.
 Селявщина — деревня в Минском районе Минской области.